Ла Аурора има више значења:

 Ла Аурора (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Аурора, Гранха (Сан Франсиско де лос Ромо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Аурора (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Аурора (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Аурора (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Аурора (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Аурора, Лос Ернандез (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Аурора (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Аурора (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Аурора, Кинта Марија Кристина (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Аурора (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Аурора (Копаинала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Аурора (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Аурора (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Аурора (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Аурора (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Аурора (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Аурора (Солосучијапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Аурора (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Аурора (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Аурора (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Аурора (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Аурора (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Аурора (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Аурора (Аљенде), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Аурора, Коралес (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Аурора (Којаме дел Сотол), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Аурора (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Аурора, Позо Трес (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Аурора (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Аурора (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Аурора (Идалго дел Парал), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Аурора, Лос Маркез (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Аурора (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Аурора (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Аурора (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Аурора (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Аурора (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Аурора (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Аурора (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Аурора (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Аурора (Педро Асенсио Алкисирас), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Аурора (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Аурора (Ла Барка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Аурора, Балнеарио (Сиватлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Аурора (Хуанакатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Аурора, Ел Репаро (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Аурора (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Аурора (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Аурора, Гранха (Тототлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Аурора (Буенависта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Аурора (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Аурора (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Аурора (Сералво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Аурора (Сијенега де Флорес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Аурора (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Аурора (Игерас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Аурора (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Аурора (Мина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Аурора (Пескерија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Аурора (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Аурора (Ваљесиљо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Аурора (Косолапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Аурора, Ранчо ла Аурора (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Аурора, Лос Круз (Плума Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Аурора (Сан Фелипе Техалапам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Аурора (Сан Габријел Мистепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Аурора (Сан Хуан Гичикови), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Аурора, Ранчо Вијехо (Сан Хуан Лалана), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Аурора (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Аурора (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Аурора (Санта Круз Зензонтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Аурора (Санта Марија Уатулко), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Аурора (Санта Марија Озолотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Аурора (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Аурора (Санто Доминго Петапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Аурора (Санта Инес де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Аурора (Уејапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Аурора (Мазапилтепек де Хуарез), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Аурора (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Аурора, Тијера Бланка (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Аурора (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Аурора (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Аурора (Бавијакора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Аурора (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Аурора (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Аурора (Оподепе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Аурора, Лас Пилас (Тубутама), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Аурора (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Аурора (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Аурора (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Аурора (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Аурора, Марија де ла Луз Сандовал (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Аурора, Сесар Закаријас Сандовал (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Аурора (Тепејанко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Аурора (Акула), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Аурора (Атојак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Аурора (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Аурора (Колипа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Аурора (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Аурора (Чинамека), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Аурора (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Аурора (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Аурора (Хучике де Ферер), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Аурора (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Аурора (Наутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Аурора (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Аурора (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Аурора (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Аурора (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Аурора (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Аурора (Сочијапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Аурора (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Аурора (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Аурора (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Аурора, Адолфо Енрике Фернандез (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Аурора (Јекуатла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Аурора (Сан Рафаел), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Аурора (Сантијаго Сочијапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Аурора (Охокалијенте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Аурора, Ла Чорера (Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику